Le pogrom de Jedwabne est le massacre des habitants juifs de cette localité polonaise et de ses environs en , au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Après avoir été longtemps exclusivement attribué aux Einsatzgruppen (les escadrons de la mort du Troisième Reich), des historiens mettent en avant la responsabilité de civils polonais, peut-être à l'instigation des troupes allemandes. Le déroulement de ce massacre fait toujours l’objet de controverses entre historiens.

Déroulement 

Lors de l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941, les troupes allemandes envahissent l'est de la Pologne. Dans ces territoires, les nazis diffusent de la propagande antijuive accusant les Juifs polonais d'avoir participé aux crimes commis par les Soviétiques en Pologne. Il est vrai qu'une minorité active et visible, issue essentiellement du prolétariat juif, a dans un premier temps accueilli l'Armée rouge, en , avec des manifestations d'enthousiasme. Des Juifs polonais (mais aussi des membres des minorités biélorusse et ukrainienne) ont remplacé en nombre, dans les premiers mois de l'occupation soviétique (1939-1941), les responsables polonais dans l'administration et les organes de force. Des milices se sont spontanément mises en place, composées de jeunes Juifs, aidant à l'occasion le NKVD dans les arrestations de Polonais (fonctionnaires, intelligentsia, propriétaires terriens). Des cas de collaboration et de délation à l'encontre de Polonais ont été recensés. Dans un registre plus modéré mais de manière plus courante, la moquerie ou la dégradation des symboles nationaux polonais ont été particulièrement mal vécus par une population polonaise terrorisée ou, tout du moins, profondément désorientée par la révolution politique, économique et sociale imposée par l'occupant soviétique.

Après l'invasion de , les nazis déploient en Pologne orientale un des Einsatzgruppen créés par Heinrich Himmler et Reinhard Heydrich pour traquer et éliminer les opposants et les Juifs. Celui-ci assassine notamment plusieurs dizaines de Juifs dans la petite ville de Wizna, près de Jedwabne, au nord-est de la Pologne.

Un certain nombre de personnes ayant soutenu l'Union des républiques socialistes soviétiques avant le début de l'Opération Barbarossa sont assassinées par des habitants de la région de Jedwabne dans les premiers jours de l’invasion allemande. Trois jours avant les évènements de Jedwabne, un pogrom se déroule à Radziłów, village voisin de 18 kilomètres : le , les habitants du village, encouragés par les escadrons SS, rassemblent les Juifs du shtetl dans une grange, y mettent le feu (environ 500 Juifs périssent dans le brasier de Radziłów) et massacrent les fuyards par dizaines.

Dans la matinée du , des habitants de Jedwabne et des alentours raflent les Juifs de la ville ainsi que ceux qui y ont trouvé refuge en provenance de localités voisines comme Wizna et Kolno, soit entre 800 et 900 personnes.

Les Juifs sont rassemblés sur une place au centre de la ville où ils sont agressés et battus. Un groupe de quarante à cinquante Juifs sont forcés de détruire une statue de Lénine avant d’en porter les morceaux à travers la ville en chantant des chants soviétiques. Le rabbin est obligé de conduire ce défilé jusqu’à une grange dans laquelle le groupe est brûlé vif. Les victimes sont ensuite enterrées dans une fosse commune, avec les fragments de la statue. Les habitants accaparent les biens juifs.

Cette terrifiante bouffée de haine semble avoir été partiellement motivée, sans compter l'opportunité de récupérer leurs maisons, par la collaboration, avec les autorités soviétiques, et parfois le NKVD, de certains juifs qui avaient accueilli plus tôt () avec enthousiasme l'invasion de la Pologne par l'Armée rouge.

Un groupe de sept juifs est caché durant toute la guerre, au péril de leur vie, par Aleksander Wyrzykowski et sa femme Antonina.

Procès après guerre 
En 1949 et 1950, un certain nombre de citoyens de Jedwabne sont accusés de collaboration avec les nazis et traduits en justice. L’un des accusés est condamné à mort puis voit sa peine commuée en peine de prison ; 9 autres accusés sont condamnés à des peines de prison et 12 acquittés. 
Ces procès et condamnations ne sont pas remis en cause après la chute du régime communiste polonais en 1989.

Enquête et controverses 

Jusque dans les années 1997-2000, le massacre de Jedwabne est attribué aux Einsatzgruppen. Les documentaires d'Agnieszka Arnold, Où est mon frère aîné, Caïn ? et Les voisins, essai historique du sociologue Jan T. Gross, établissent qu'il s'agit d'un pogrom.

Contrairement à nombre d'experts, Gross estime que les Juifs de Jedwabne ont été encerclés, malmenés ou brûlés par leurs voisins polonais, sans intervention directe des Einsatzgruppen ou d'autres troupes allemandes. Il estime à  le nombre des victimes, nombre ramené depuis à quelque 340 victimes - même si le monument commémoratif de Jedwabne continue de reproduire l'ancien nombre de victimes. Le livre de Gross suscite une énorme controverse en Pologne, de nombreuses personnes, dont des historiens, mettant en cause ses conclusions. , professeur d'histoire à l'université catholique de Lublin et à l'Institut de sciences politiques de l'académie polonaise des sciences, soutient que si des Polonais ont pu participer au massacre, celui-ci a été dirigé par des troupes allemandes.

L'Institut polonais de la mémoire nationale, dans un rapport paru en 2001, soutient une partie des éléments repris par Gross mais estime que le nombre des victimes est nettement inférieur à . La confirmation du nombre exact de victimes est rendue impossible par l'opposition des autorités religieuses juives à l'exhumation des corps. L'Institut a également découvert que huit membres de l’Ordnungspolizei étaient présents lors du massacre, ce qui laisse la question de l'implication allemande ouverte. De nombreux témoins affirment qu'ils ont vu des soldats de la Wehrmacht à Jedwabne le jour du massacre, alors que d'autres affirment le contraire. L'implication active de Polonais dans ce massacre reste incertaine, de même que celle d'unités allemandes. L'Institut estime que le crime doit être imputé aux Allemands, avec la participation d'au moins 15 Polonais.

En 2001, le président de la République de Pologne, Aleksander Kwaśniewski, présente les excuses de la Pologne aux juifs pour ce crime. Ces excuses suscitent des critiques, certains considérant qu'il s'agissait d'un massacre uniquement perpétré par les troupes allemandes, d'autres que la Pologne n'avait pas à présenter des excuses pour l'acte d'une minorité. Au moment de la prise de position du président, l'enquête de l'Institut de la mémoire nationale est toujours en cours.

Bibliographie 
 
 
 
 
 
 Stola, Dariusz. (2003). Jedwabne: Revisiting the Evidence and Nature of the Crime. Holocaust and Genocide Studies. 17 (1):139–152.
 Grünberg, S. (2005). The Legacy of Jedwabne. Spencer, NY: LogTV, LTD. 
 Zimmerman, J. D. (2003). Contested memories: Poles and Jews during the Holocaust and its aftermath. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Article connexe 
 Pogrom de Radziłów
 Massacre de Tykocin

Liens externes 
                                        
 Adam Michnik, Poles and the Jews: How Deep the Guilt?, New York Times,

Notes et références 

Antisémitisme
Jedwabne
Mémoire de la Shoah
1941 en Europe
Antisémitisme en Pologne
Shoah en Pologne
Juillet 1941
Persécution du judaïsme
Crime de guerre en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale